SSV steht als Abkürzung für:

 Schweizerische Signalisationsverordnung
 Schülerselbstverwaltung, siehe Schülervertretung
 Sommerschlussverkauf bzw. Saisonschlussverkauf
 Studentische Selbstverwaltung
 Störung des Sozialverhaltens – Eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnose
 Strahlenschutzverantwortlicher
 Strassensignalisationsverordnung des Fürstentums Liechtenstein
 Spandauer SV
 Sport- und Schwimmverein, Schwimmsportverein, Schießsportverein oder Sport-Spiel-Vereinigung, Vereinskürzel folgender Vereine:
 SSV Aalen, Sportverein in Aalen, Baden-Württemberg
 SSV Altenberg, Sportverein in Altenberg (Erzgebirge), Sachsen
 SSV Bozen, Sportverein in Bozen, Südtirol
 SSV Textima Chemnitz, Fußballverein in Chemnitz, Sachsen
 SSV Dillenburg, Sportverein in Dillenburg, Hessen
 SSV St. Hubertus Elsen, Schießsportverein in Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 SSV Esslingen, Schwimmsportverein in Esslingen, Baden-Württemberg
 SSV Blau-Weiß Gersdorf, Sportverein in Gersdorf, Sachsen
 SSV Hagen, Sportverein in Hagen, Nordrhein-Westfalen
 SSV Union 06 Hannover, Schwimmsportverein in Hannover, Niedersachsen
 SSV Köpenick-Oberspree, Sportverein in Berlin
 SSV Markranstädt, Sportverein in Markranstädt, Sachsen
 SSV Neustadt/Sachsen, Sportverein in Neustadt in Sachsen, Sachsen
 SSV Jahn Regensburg, Fußballverein in Regensburg, Bayern
 SSV Reutlingen 05, Sportverein in Reutlingen, Baden-Württemberg
 SSV Stötteritz, Sportverein in Leipzig, Sachsen
 SSV Troisdorf 05, Sportverein in Troisdorf, Nordrhein-Westfalen
 SSV Eintracht Überherrn, Fußballverein in Überherrn, Saarland
 SSV Ulm 1846, Fußballverein in Ulm, Baden-Württemberg
 SSV Ulm 1846 (Verein), Sportverein in Ulm, Baden-Württemberg
 SSV Undine 08, Sportverein in Mainz, Rheinland-Pfalz
 SSV Sand 1910 e.V., Sportverein in Nordhessen, Verbandsliga
Siehe auch: Liste von Sportvereinskürzeln

 den Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland e.V.
 folgende Sportverbände:
 den Schweizerischen Schachverband
 den Schweizer Schiesssportverband
 den Saarländischen Schachverband
 den Schweizerischen Ski-Verband
 den Schwäbischen Skiverband
 den Sächsischen Schwimmverband
 folgende weitere Verbände:
 den Schweizerischen Städteverband
 den Schweizer Studiofilm Verband
 den Schweizerischen Schriftsteller- und Schriftstellerinnenverband
 den Schweizerischen Schiedsrichterverband
 den Südschleswigschen Verein
 und außerdem für:
 Siasi Airport auf den Philippinen, nach dem IATA-Flughafencode
 die Kurzform der Band SSV-NSMABAAOTWMODAACOTIATW

SSV